Саут-Біч (Флорида)